Тересва:

 Тересва — посёлок городского типа в Тячевском районе Закарпатской области Украины.
 Тересва — река в Тячевском районе Закарпатья, правый приток Тисы (бассейн Дуная).